Зайдман — еврейская фамилия.

 Зайдман, Александр Юрьевич (1941—2017) — заслуженный тренер СССР по велоспорту.
 Зайдман, Алла Михайловна (род. 1929) — учёный-медик, гистолог, доктор медицинских наук, профессор.
 Зайдман, Борис (род. 1963) — израильский писатель.
 Зайдман, Герш Нахманович (1929—1994) — молдавский советский электрохимик.
 Зайдман, Ирина Наумовна — советский и российский педагог-методист, филолог, профессор.